La Condamine (Monaco) – quartiere del Principato di Monaco 
 Charles Marie de La Condamine – matematico e geografo francese
 8221 La Condamine – asteroide della fascia principale
 La Condamine-Châtelard – comune francese

Pagine correlate 

Condamine